Шилиха:

 Шилиха (Ветлужский район) — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Шилиха (Краснобаковский район) — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.